Bunny – film z 1998
 Bunny – hollywoodzki film z 2005
 BUNNY – polski film z 2013
 Bunny – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire